

Кіниці — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Кіниці — село в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства